Narciso — herói da mitologia grega
Narcissus — gênero botânico
Narciso de Jerusalém —  bispo de Jerusalém, século IV

Artes
Narciso Aviador — filme português de 1939
Narziss und Goldmund — romance de Hermann Hesse
Metamorfose de Narciso — quadro do pintor Salvador Dalí

Topônimos
Narciso Campero (província) — província boliviana

Pessoas
 Narciso dos Santos — futebolista brasileiro e treinador de futebol
 Narciso Doval — futebolista argentino

Narciso